Вуа́-Вако́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на схід від Парижа, 65 км на південний захід від Меца, 35 км на схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 700 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1701,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Народилися 
 Ніколя-Жозеф Кюньо — військовий інженер, винахідник парового тягача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Вуа-Вакон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Мез